Ein ehrenwertes Haus steht für:

 Ein ehrenwertes Haus (Lied), Lied von Udo Jürgens (1975)
 Ein ehrenwertes Haus (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1998–1999)
 Tatort: Ein ehrenwertes Haus, deutscher Fernsehfilm von Petra Haffter (1995)